O Campeonato Suíço de Futebol de 2006-07 foi a quarta edição da competição com o atual regulamento. O campeão da Axpo Super League foi o FC Zürich e o campeão da Challenge League foi o Neuchâtel Xamax.

Swiss Super League

Challenge League 
 Neuchâtel Xamax foi campeão.
 AC Bellinzona foi classificado aos playoffs.
 FC Baulmes e Juventus foram rebaixados à 1. Liga 2007-08.

Playoffs 
 AC Bellinzona 1-2 FC Aarau
 FC Aarau 3-1 AC Bellinzona

2006
2006 no futebol
2007 no futebol
Desporto na Suíça em 2006
Desporto na Suíça em 2007